Considerato uno dei più grandi maestri di arti marziali del XX secolo, erede del grande patrimonio di Budō di Tenshin Ryu Jodo Ha e Shinden Fudo Ryu Dakentai Jutsu Tsushima Ha, e delle antiche conoscenze marziali della sua famiglia, Tsushima, fu eletto Shihan nel Ninpō dal comitato di maestri giapponesi di Wakayama.

La vita 
Il sensei Tsushima Nishi Isao nasce in Wakayama Ken, antica regione di Kinki, una delle aree Ninja per eccellenza, ubicate nella prefettura di Kumacho, nell'isola di Honshū, in Giappone, zona dichiarata Patrimonio Storico dell'Umanità, col fine di preservare posti sacri e rotte di pellegrinaggio delle Montagne di Kii, venerate dagli antichi Yamabushi e dai Ninja per secoli.
Fu qui che il giovane Sensei Isao Nishi forgiò il suo corpo e il suo spirito nelle antiche tecniche di combattimento giapponesi e apprese da suo nonno, il Sensei Sadahei Tsushima sotto un'implacabile allenamento e un'acerba disciplina.

Formazione 
Il suo allenamento nel Ninjutsu avviene quasi completamente in Giappone, guidato dal Sensei Sadahei Tsushima apprende le tradizionali tecniche di Budo di Tenshin Ryu Jodo Ha e Shinden Fudo Ryu Dakentai Jutsu Tsushima Ha, e le antiche conoscenze di Ninpo provenienti dai suoi antenati, preservate per generazioni dalla sua famiglia. Questa conoscenza viene trasmessa, secondo la tradizione, per via orale (Kuden), insegnamento segreto (Okuden e Hidden), e insegnamento scritto tramite la lettura degli antichi Densho, Shoden, e Torimaki, provenienti dalle scuole Tsushima Ryu, Saika Ryu, Negoro Ryu, Natoru Ryu, Kishu Ryu. Questa spartana pratica continuò fino al deplorevole decesso del Sensei Sadahei Tsushima, il 20 marzo del 1994.
Il Sensei Nishi Isao si allenò nell'arte della guerra sin dall'età di 4 anni quando, nei grigi e gelidi pomeriggi d'Aprile del 1967, incominciò il suo allenamento sotto l'attento sguardo di suo nonno e di suo zio Tsushima Yoshishiro, in una delle più antiche tradizioni marziali giapponesi, la Shinden Fudo Ryu Dakentai Jutsu Tsushima Ha, che dopo vari anni di pratica coscienziosa arrivò a dominare magistralmente.

Una volta appresa la tradizione più formale della sua famiglia, la Tenshin Ryu Jodo Ha, all'età di 12 anni viene iniziato a tutte le conoscenze segrete degli antichi guerrieri Ninja, protette dalla sua famiglia, e ad altri antichissimi segreti mistici religiosi del suo clan famigliare, tramite un rigido allenamento.
Oltre a questa tradizione marziale dell'antico Yamato, il Sensei Nishi fu allenato nel Karate Do direttamente dal Sensei Shinji Nakamura, grande esperto nel Karate di Okinawa, amico di suo nonno, ed è grazie a ciò che Sensei Nishi è riconosciuto come grande specialista in Kata e fonte di costanti consultazioni sui Bunkai, degli antichi Kata di karate, in tutta la regione della Costa Atlantica Argentina.
Eletto Shihan nel Ninpo dal comitato di maestri giapponesi di Wakayama, da allora adottò il nome da guerra "Sasori", continuando la tradizione di antichi Maestri.

Incarichi e occupazioni 
In vita Shihan Isao Sasori Nishi fu il Kancho (direttore) della "Kokusai Budo Tai Jutsu", direttivo di Shoto Khan Karate Do, insegnò Arte Orientale all'Università di Tandil, e fu membro attivo della UNICE, organismo dove fu rispettato, valorizzato per il suo insegnamento come docente, e per il suo alto livello nell'impegno sociale.
È stato inoltre membro dell'UNICEF, appartenente all'ONU, che lo riconobbe in più di un'occasione per il suo impegno disinteressato a favore dei bambini poveri di Mar del Plata e Tandil.
Nishi trasmise le sue conoscenze di Budo e Ninpo selettivamente, ma in maniera disinteressata, nelle tranquille strade della città di Tandil, (provincia di Buenos Aires, nella Repubblica Argentina).
Un altro dei lavori meno noti del Sensei Nishi era la sua professione di speaker radiofonico della costa atlantica dell'Argentina.
Negli anni ‘90 il Sensei Nishi lavorò come istruttore di sicurezza personale del gruppo dell'allora presidente argentino Carlos Saul Menem, è per questo che si vide obbligato a nascondere quasi per un decennio, periodo dell'incarico del presidente, la sua condizione di specialista nel Ninjutsu.
È pienamente verificabile e accertata la sua condizione negli anni '80, ma ne gli anni ‘90 quasi non vi è alcuna traccia della sua attività professionale, fatta eccezione per un lieve accenno al suo lavoro come assessore della società di sicurezza “Guardie speciali”, una società specializzata in servizi di guardaspalle per dignitari e personaggi dello spettacolo.

Hontai Saiga Nishi Kai Ryu Ninpo 
Nell'anno 2002, dopo un breve viaggio in Giappone a Wakayama Ken, con lo scopo di visitare suo zio, responsabile delle conoscenze della famiglia Tsushima, Nishi chiede l'autorizzazione per la diffusione delle conoscenze di Saiga Ryu e ne coordina i particolari, tenta così di introdursi nei movimenti delle altre associazioni, che rendono onore alle conoscenze di Saika Suzuki Magoichi, come la Saika Shuu e Magoichi Ryu, e l'associazione Magoichi di Wakayama.
Di ritorno in Argentina, scopre che uno dei suoi discepoli aveva agito in maniera disonorevole verso il suo clan, falsificando diplomi, e rubando i suoi timbri personali per poter perpetuare il misfatto. Questo sommerge Sensei Nishi in una grande tristezza, e poiché i suoi Deshi più antichi avevano molte responsabilità ed i nuovi erano ancora molto giovani, decide di viaggiare verso Buenos Aires, col fine di cercare un rappresentante nella capitale del Paese.

Lì, grazie a buone referenze di Membri della Fondazione Takeda, prende contatto col sensei Orlando Cordero, veterano praticante di Ninjutsu, che lo presenta ai membri di una società elitaria chiamata Kuro Mura Dantai, composta da diversi insegnanti di Ninjutsu, appartenenti a diversi rami di questa arte. Nishi Sensei fa conoscere loro l'intenzione del suo viaggio, ma in quel momento nessuno di loro si sente in grado di far fronte all'impegno di rappresentare al meglio la famiglia Tsushima, causa il dover trovare compromessi con le loro organizzazioni. Viene pertanto stabilito che Nishi Sensei sia un membro gerarchico di Kuro Mura no Dantai, e si impegnano a cercare un uomo d'onore che rappresenti il Sensei Nishi nella capitale del paese; ma il Sensei Cordero richiede umilmente di poter diventare un allievo di Sensei Nishi, il quale accetta, iniziando la sua formazione.

Tanto il Sensei Nishi partiva per Capital Federal ogni 15 giorni, tanto veniva fatto dal Sensei Cordero per raggiungere la casa del Sensei Nishi a Tandil o a Mar del Plata, dove si incontravano nella casa del Sabonin Franzoni.
Inizia così la formazione del suo Deshi nelle tecniche Okuden della sua famiglia, per cui prendono accordi e permessi pertinenti con gli altri insegnanti di Sensei Cordero, al fine di realizzarlo con onore, secondo i costumi dei clan Ninja. È così che il Sensei Cordero si trasforma ufficialmente nel discepolo diretto di Nishi, e inizia a lavorare come suo segretario, pianificando e organizzando amministrativamente una delle scuole della famiglia Tsushima Nishi, in questo caso Hontai Saiga Nishi Kai Ryu Ninpo.
Intanto a Mar del Plata il sensei continuava trasmettendo Tenshin Ryu Jodo Ha ai suoi discendenti e membri vicini alla sua famiglia di altre tradizioni marziali, e Shinden Fudo Ryu Jutsu Dakentai Tsushima Ha al suo discepolo il Sensei Mario Herrera. Intanto a Tandil allenava il sensei Osvaldo D'Annunzio, dava lezioni all'Università di Tandil, trasmettendo li la sua visione personale dell'insieme di stili appresi nella sua vita sotto il nome complessivo di "Kokusai Budo Taijutsu" o Nishi Ryu.
Sensei Nishi Isao e Sensei Cordero lavorarono per 5 anni per sviluppare il Saiga Geiko No Hon (Programma di allenamento Saiga), per una diffusione più dinamica e moderna, dato che il sistema utilizzato era lo Ishin de shin (dalla mia anima alla tua anima).
A Sensei Cordero rimase il compito di sviluppare questo programma, con tutta la documentazione storica fornita dal Sensei Nishi, (pergamene, scritti antichi, di proprietà della famiglia del Sensei), così come veniva fornita la preparazione fisica tecnica pertinente. Per dare solidità a questo lavoro Sensei Nishi lo nomina capo degli istruttori di Hontai Saiga Nishi Kai Ryu Ninpo, la più alta autorità amministrativa
dopo di lui.
Un anno dopo il completamento di questo compito viene affidato al Sensei Cordero Orlando Adrián il Menkyo Kaiden di Hontai Saiga Ryu Nishi Kai Ninpo e di Tenshin Nishi Kai Ninpo e il titolo di Juku Gashira, lasciando in eredità i Torimakis e le pergamene della scuola, un fatto che rimase registrato nella rivista di Arti Marziale "Magazine Marcial", nella edizione dell'anno 2009

Onorificenze
Sasori Nishi Sensei Isao Tsushima ha ricevuto nel 2009 numerosi premi e onorificenze per il suo lavoro marziale e sociale, da diversi organismi, e la sua scuola è stata menzionata in varie trasmissioni radio e televisive. È stato inoltre invitato a tenere seminari in Sud America riguardo alle varie arti che dominava, e nell'ottobre del 2009 viene organizzato in Brasile un Taikai Di Ninjutsu, dove Hontai Saiga Ryu allena un eccellente gruppo di praticanti.

Gli ultimi giorni del Sensei Nishi
Proprio in un allenamento speciale sulla riva del Lago di Taquara a Campinas (Sao Paulo, Brasile), Nishi Sensei viene morso da un ragno velenoso Amblyomma cajennense. Il morso diventa la causa della morte del Maestro Nishi, all'ospedale Santamarina di Tandil, il 17 gennaio 2009, alla giovane età di 45 anni.
I suoi resti sono stati vegliati nella camera mortuaria ad Avenue Luro Roldan, nella città di Mar Del Plata, su richiesta della sua famiglia fu organizzata una cerimonia di addio con l'intera comunità di docenti di diverse arti, vestiti nei loro costumi tradizionali per salutare il Maestro, al quale hanno partecipato a rendere onore più di 50 insegnanti riconosciuti, tra cui il Sensei Cordero insieme al maestro Herrera, che furono gli unici allievi del Sensei Nishi onorati dalla famiglia a tenere un discorso sul lavoro del Sensei Nishi nel Ninpo.
In questo discorso il Maestro Franzoni, come amico personale del Sensei, ricordò il cammino del Sensei Nishi in altre arti ed il suo lavoro sociale per i più bisognosi. Dopo questo addio da parte dei colleghi marziali, la famiglia seguì le regole per il riposo eterno del maestro, secondo la tradizione della famiglia.
Questo è solo un tentativo di dare una sintesi della ricca vita di Nishi Sensei, del quale sopravvivono tre figlie, e alcuni eccellenti Deshi principali, di cui solo 2 sono Menkio Kaiden in Ninjutsu in diverse scuole, e cioè il Maestro Orlando Cordero e Sensei Mario Herrera. E molti altri discepoli in Karate Do, in varie associazioni che hanno servito il Sensei durante la sua vita.

Bibliografia
Isao Nishi & Orlando  Cordero  Las sombras di Wakayama Tomo 1. Raicès Historicas, Novo Ser ediciones, 2011
"Training Time", n.187

Collegamenti esterni

Nati in Giappone
Morti in Argentina